Серге́й Петро́вич Свири́дов () — российский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную России по лёгкой атлетике в конце 2000-х — середине 2010-х годов, серебряный призёр Универсиады в Казани, победитель Кубка Европы в командном зачёте, двукратный чемпион России в десятиборье, участник летних Олимпийских игр в Лондоне. Представлял Москву и Кемеровскую область. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Сергей Свиридов родился 20 октября 1990 года в Свердловске. Впоследствии проживал в Кемерове.

Как легкоатлет проходил подготовку в столичном физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы», был подопечным тренеров А. Г. Кислых, П. В. Свиридова, В. Н. Новикова, С. В. Желанова.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 2009 года, когда вошёл в состав российской национальной сборной и выступил на юниорском европейском первенстве в Нови-Саде, где занял 15-е место в программе десятиборья.

В 2012 году на чемпионате России в Чебоксарах превзошёл всех соперников в десятиборье и тем самым удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне. В Играх набрал в сумме всех дисциплин 8219 очков, расположившись в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

После лондонской Олимпиады Свиридов остался в составе российской легкоатлетической сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2013 году он представлял страну на летней Универсиаде в Казани, откуда привёз награду серебряного достоинства — уступил в десятиборье только бельгийцу Томасу ван дер Платсену. Позже стартовал на домашнем чемпионате мира в Москве, где с результатом в 7843 очка закрыл двадцатку сильнейших.

В 2014 году в одержал победу на чемпионате России в Чебоксарах, успешно выступил на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Торуне, где стал четвёртым в личном зачёте и помог своим соотечественникам выиграть общий командный зачёт. На последовавшем чемпионате Европы в Цюрихе вынужден был досрочно завершить выступление и не показал никакого результата.

В 2016 году в составе сборной команды Кемеровской области выиграл серебряную медаль в эстафете 4 × 110 метров с барьерами на эстафетном чемпионате России в Адлере.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Многоборцы России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Кемеровской области
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике